Příjmení Janečka nese více různých osobností:

 Jaroslav Janečka (1928–2002) – český armádní důstojník a muzeolog
 Marek Janečka (* 1983) – slovenský fotbalový obránce či záložník
 Petr Janečka (* 1957) – český fotbalový útočník